hrabstwo Baldwin (ang. Baldwin County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Baldwin (ang. Baldwin County) w USA, w stanie Georgia